Азизбе́ков — азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму Азизбекова. А также топоним.

Известные носители 
 Азизбеков, Азизага Мешади оглы (1903—1966) — советский государственный деятель, генерал-майор интендантской службы, заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР
 Азизбеков, Мешади Азим-бек-оглы (1876—1918) — революционер, один из 26 бакинских комиссаров.
 Азизбеков, Шамиль Абдулрагим оглы (1906—1976) — советский геолог, академик АН Азербайджанской ССР (1945).

 Азизбекова, Пюста Азизага кызы (1929—1998) — азербайджанский историк, доктор исторических наук, профессор.

Топоним

Азербайджан 
 Азизбеков — до 1999 года название села Гаджимелик Гёйгёльского района.
 Азизбеков — до 2018 года название села Кяхризли Геранбойского района.
 Азизбеков — до 2003 года название села Дайлаглы Шахбузского района Нахичевани.

Армения 
 Азизбеков — название города Вайк в 1959—1994 годах
 Азизбеков — с 1935 по 1957 год название села Заритап в Вайоцдзорской области.
 Азизбеков — с 1939 по 1991 год название села Арегнадем Ширакской области.